Мукомо́льная ме́льница Стройкова и Яки́мова — объект культурного наследия регионального значения, памятник архитектуры и истории, расположена в Самаре по адресу: улица Горького 65—67.

История 
Возведена по заказу купцов Якимова и Стройкова в 1903 году. Построена из красного кирпича в так называемом «русском стиле». Предположительный архитектор — А. А. Щербачёв. Располагается в непосредственной близости к набережной Волги, в западной части современной Самары, на территории исторического центра города. Статус объекта культурного наследия регионального значения присвоен 6 мая 1987 года постановлением № 165.

См. также 
 Мельница Бродского

Примечания 

Мельницы России
Мельницы, построенные в 1900-е годы
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в России
Здания и сооружения Самары
1900-е годы в Самарской области